Aichholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Aichholzer  (* 1950), österreichischer Filmproduzent
 Wolfgang Aichholzer (* 1964), österreichischer Kameramann